Las siglas SAR se pueden referir a:

Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo.
La Tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate) de los teléfonos móviles.
Radar de apertura sintética.
Tratamientos protocolarios de la monarquía (S.A.R., Su Alteza Real).
Riyal saudí, la moneda oficial de Arabia Saudita según la ISO 4217.
Supergrupo SAR, una subdivisión de Protista.
Sudamérica Rugby, ente regulador del rugby en Sudamérica y Centroamérica.
Sistema de activación reticular
Síndrome del Acrónimo Redundante

Otros 
 Sar